Now and Forever (« Maintenant et pour toujours » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 

 C'est pour toujours (Now and Forever en version originale), film américain  d'Henry Hathaway sorti en 1934 ;
 Now and Forever, film australien d'Adrian Carr sorti en 1983 ;
 Now and Forever, film canadien de Bob Clark sorti en 2002.

Album 

 Now and Forever, album de Kim Wilde sorti en 1995 ;
 Now and Forever: The Best of Xandria, compilation de chansons de Xandria, sortie en 2008 ;
 Now and Forever, album de Sister Sin, sorti en 2012.